Loď lásky může být:
 Loď lásky (film) – francouzský film režisérky Pascale Pouzadoux z roku 2011
 Loď lásky (seriál) – americký televizní seriál z let 1998–1999